Desa Kedungbulus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungbulus (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 109,80), Jawa Tengah, 
 Desa Kedungbulus (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 110,98), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar